Wiedau ist der Name folgender Flüsse:

 Wiedau (Wümme), Nebenfluss der Wümme
 Wiedau (Vidå), Fluss in Dänemark

Wiedau bezeichnet:

 Wiedau (Schiff, 1954), deutsches Frachtschiff, 1975 auf der Elbe gesunken

Wiedau ist der Name eines livländischen Adelsgeschlechts:

 Wiedau (Adelsgeschlecht)